Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Italiacom Open) van 2012 vond plaats van 9 tot en met 15 juli 2012 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel – Titelverdedigster Anabel Medina Garrigues was als vierde geplaatst – ze kwam niet voorbij de eerste ronde. Het eerste reekshoofd Sara Errani uit Italië won het toernooi door in de finale met de als achtste geplaatste Tsjechische Barbora Záhlavová-Strýcová af te rekenen. De wedstrijd werd beslist in twee sets: 6-1 en 6-3. Errani schreef daarmee voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Palermo op haar naam. Het was haar zesde WTA-titel. De Nederlandse Kiki Bertens struikelde in de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci hadden zich niet voor het dubbelspeltoernooi ingeschreven. Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Renata Voráčová / Barbora Záhlavová-Strýcová won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Darija Jurak (Kroatië) en Katalin Marosi (Hongarije) in twee sets. De Belgische Tamaryn Hendler speelde samen met de Amerikaanse Julia Cohen – ze bereikten de kwartfinale, waar ze werden uitgeschakeld door het derde reekshoofd Vera Doesjevina / Edina Gallovits-Hall.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Palermo 2012
Palermo